Ainsi soit je... – album di Mylène Farmer del 1988
 Ainsi soit je... – singolo di Mylène Farmer del 1988
 Ainsi soit je... (Live) – singolo di Mylène Farmer del 1997